Сезон ФК «Гранада» 2016—2017 - 6-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада у найвищому дивізіоні іспанського футболу після підвищення в класі з Сегунди в сезоні 2010—2011. Гранада вибула з Ла-Ліги, посівши 20-те місце, й повернулась до Сегунда Дивізіон. Клуб також взяв участь у Копа-дель-Рей, де на стадії 1/16 фіналу поступився Осасуні.

Склад команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Літо 

прийшли:

Пішли:

Зима 

прийшли:

Пішли:

Змагання

Ла-Ліга

Таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Результати

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці в іншому клубі в оренді:

|-
|colspan="14"|Гравці, що полишили клуб під час сезону:

|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Примітки

Посилання 
Official website 
Official website 
Futbolme team profile 
BDFutbol team profile
Unofficial website 

Сезони ФК «Гранада»
Гранада